Szaniszló Sándor (1948–2017) okleveles gépészmérnök, létesítményigazgató
Szaniszló Sándor (1969) Budapest XVIII. kerületének polgármestere